Зимняя Универсиада 1989 — XIV зимняя Универсиада. Проводилась в Софии (Болгария) в 1989 году. Участвовал 681 спортсмен (467 мужчин и 214 женщин) из 32 стран, 398 официальных лиц.

Медали 

|-
|| 1 || align=left |  || 10 || 10 || 10 || 30
|-
|| 2 || align=left |  || 7 || 6 || 2 || 15
|-
|| 3 || align=left |  || 5 || 2 || 6 || 13
|-
|| 4 || align=left |  || 4 || 3 || 2 || 9
|-
|| 5 || align=left |  || 3 || 1 || 0 || 4
|-
|| 6 || align=left |  || 3 || 0 || 0 || 3
|-
|| 7 || align=left |  || 2 || 3 || 1 || 6
|- 
|| 8 || align=left |  || 2 || 1 || 3 || 6
|- style="background:#ccccff"
|| 9 || align=left |  Болгария || 1 || 3 || 0 || 4
|-
|| 10 || align=left |  || 1 || 2 || 1 || 4
|- 
|| 11 || align=left |  || 1 || 0 || 3 || 4
|- 
|| 12 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|- 
|| 13 || align=left |  || 0 || 5 || 8 || 13
|- 
|| 14 || align=left |  || 0 || 2 || 0 || 2
|-
|| 15 || align=left |  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|| 16  || align=left |  ||0 || 1 || 1 || 2
|-
|| 17  || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|| 18  || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|}

Участники 

  Австралия (6)
  Австрия (18)
  Андорра (1)
  Бельгия (7)
  Болгария (36)
  Великобритания (5)
  Венгрия (6)
  ГДР (7)
  Греция (12)
  Исландия (2)
  Испания (2)
  Италия (28)
  Канада (15)
  Китай (32)
  КНДР (24)
  Ливан (12)
  Нидерланды (7)
  Новая Зеландия (7)
  Польша (18)
  Румыния (7)
  СССР (81)
  США (91)
  Турция (8)
  ФРГ (15)
  Финляндия (30)
  Франция (20)
  Чехословакия (56)
  Швейцария (20)
  Швеция (11)
  Югославия (10)
  Южная Корея (44)
  Япония (43)

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

 Женщины

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки 

 Мужчины

 Женщины

Прыжки на лыжах с трамплина

Фигурное катание

Хоккей с шайбой

Шорт-трек 

 Мужчины

 Женщины

Примечания

Ссылки 
 1960-2017 STATISTICS WINTER UNIVERSIADES
 Rudé Právo 2.3.1989, s. 8. Zimní svátek v jarní Sofii
 Rudé Právo 3.3.1989, s. 8. Vzplál univerziádní oheň
 Rudé Právo 4.3.1989, s. 8. Brzká radost lyžařky Stejskalové
 Rudé Právo 6.3.1989, s. 8. Medaile v trojnásobném provedení
 Rudé Právo 7.3.1989, s. 8. Lyžaře trápila mlha
 Rudé Právo 8.3.1989, s. 8. Zůstalo u naděje
 Rudé Právo 9.3.1989, s. 8. Další zlato
 Rudé Právo 10.3.1989, s. 8. Pozlacený Bíreš
 Rudé Právo 11.3.1989, s. 8. Méli jsme svůj den
 Rudé Právo 13.3.1989, s. 7. Účet uzavřeli hokejisté

Зимние Универсиады
Универсиада
Международные спортивные соревнования в Софии
Март 1989 года